Batu Sundung (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Batu Sundung (Padang Bolak), een plaats in Indonesië